Guo Dan (langebaanschaatsster) - Chinees langebaanschaatsster (1990–)
 Guo Dan (boogschutter)